Дуро́йя () — род цветковых растений семейства . Мирмекофилы.

Ботаническое описание

Ареал 
Представители рода встречаются в Центральной Америке до севера Мексики, Амазонской низменности, Гвианского нагорья, бразильского побережья Атлантического океана и Планалту.

Экология 
Некоторые виды дуройи (а возможно, и все) способны проводить химические реакции, препятствующие росту соседних растений другого вида. Анализ экстракта корней Duroia hirsuta выявил наличие в нём ингибитора плюмерицина, тетрациклинового иридоидного лактона. Такой процесс называется аллелопатия. В случае Duroia hirsuta химический ингибитор (муравьиная кислота) поставляется муравьями Myrmelachista schumanni, впрыскивающими его в листья растения. Муравьи же гнездятся в полых стеблях растения. Таким образом появляются «сады дьявола» — леса, в которых растут только Duroia hirsuta и больше никакие деревья. При этом растение имеет значительные затраты на такую защиту, поскольку муравьи срезают много листьев.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 38 видов:

Примечания 

Мареновые
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки
Таксоны растений, названные в честь людей